Вельги́я — река в Боровичском районе Новгородской области. Длина реки — 45 километров, площадь водосборного бассейна — 390 км².

Исток реки расположен в еловом лесу к северо-востоку от деревни Старое Брызгово за озером Белое. Представляет собой напорный ключ в карстовой воронке. В верховьях река соединена каналом с озером Лимандрово. Река течёт в общем западном направлении. На берегах Вельгии располагаются деревни: Старое и Новое Брызгово, Межуричье, Поддубье, Верховское, Базарова Горка, Дубки. В низовьях огибает с востока город Боровичи и впадает в Мсту в 311 км по её правому берегу у деревни Гверстянка.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 4,5 км: Быстрица (пр)
 Оловенка (лв)
 Пожанка (лв)
 34 км: Голоховка (пр)
 Кропивна (пр)
 Феневка (лв)

История 
В середине XIX века на реке Вельгии был построен небольшой завод по производству огнеупорного кирпича.

В 1888 году на берегу Вельгии промышленник С. С. Фурман построил бумагоделательную фабрику, работающую и по сей день.

Примечания 

Притоки Мсты
Реки Боровичского района